Związek organizacyjny Sił Zbrojnych RP – jednostki wojskowe zorganizowane w określoną strukturę, w szczególności w korpus, dywizję lub brygadę, funkcjonującą samodzielnie albo w składzie rodzaju Sił Zbrojnych.

Zobacz też 
 Związek taktyczny

Przypisy 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
Jednostki organizacyjne wojska